Embrace of the Vampire, film américain d'Anne Goursaud sorti en 1995.
 Embrace of the Vampire, film canadien de Carl Bessai sorti en 2013.